BGS kan hsyfta på:
 BGS – den tyska gränsbevakningen 1951-2005, se Bundesgrenzschutz 
 BGS – n statlig myndighet i Storbritannien, se British Geological Survey 
 BGS – fartyg tillhörande den bulgariska flottan, se Lista över fartygsförkortningar
BGS – en spelutvecklaren, se Beautiful Game Studios